Сен-Бонне́-Авалу́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Ліможа, 6 км на схід від Тюля.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Бонне-Авалуз і Лагенн було об'єднано в новий муніципалітет Лагенн-сюр-Авалуз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 203,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Бонне-Авалуз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бонне-Авалуз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Коррез